Zkratka WDC má více významů:

 Mistrovství světa jezdců F1
 World Dance Council – Světová taneční rada

Zkratky